Dietrichsburg steht für
 eine Wasserburg in Dinklage, siehe Kloster Burg Dinklage
 Diedrichsburg, Höhenburg bei Melle
 die Jüngere Burg (Nettersheim)